Ла Капирера има више значења:

 Ла Капирера (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Капирера (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику